Dove si vola – EP di Marco Mengoni del 2009
 Dove si vola – singolo di Marco Mengoni del 2009